Iwatsuki se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kunio Iwatsuki
 Yukio Iwatsuki
 Zennoske Iwatsuki